Rogers Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Rogers Island (Connecticut)
 Rogers Island (Columbia County, New York)
 Rogers Island (Washington County, New York)

in Kanada:
 Rogers Island (Nunavut)